Gliser – abitanti di Briga-Glis
Gliser – abitanti di Glis (Briga-Glis)